Das Sanlam-Zentrum () ist ein Gebäude in der Innenstadt von Windhoek, der Hauptstadt von Namibia. Es liegt an der Independence Avenue in Windhoek-Central und ist nach seinem Hauptmieter und Bauauftraggeber, dem Finanz- und Versicherungsunternehmen Sanlam, benannt.

Das Sanlam-Zentrum wurde 1990, dem Jahr der Unabhängigkeit Namibias, gebaut, hat 14 oder 17 Stockwerke (davon drei unterirdisch), ist 50,24 Meter hoch und hat eine Bürofläche von 28.000 m².

Nutzung 
Neben Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss, haben sich hier die Botschaften von Deutschland, Island, Venezuela und der Europäischen Union eingemietet. Auch die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika hat mit dem Amerikanischen Kulturzentrum eine Außenstelle in diesem Haus.

Siehe auch 
 Liste der diplomatischen Vertretungen in Namibia

Weblinks

Einzelnachweise 

Hochhaus in Namibia
Bauwerk in Windhoek
Erbaut in den 1990er Jahren
Hochhaus in Afrika
